Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Wesley Moodie che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Wesley Moodie (Campioni)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

 Josh Goodall /  Frank Moser (primo turno)
 Patrick Briaud /  Mustafa Ghouse (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2007